Moose Lake puede hacer referencia a alguna de las siguientes localidades del Estado de Minnesota, en Estados Unidos:

Moose Lake, ciudad en el condado de Carlton;
Municipio de Moose Lake, también en el condado de Carlton;
Municipio de Moose Lake, en el condado de Beltrami;
Municipio de Moose Lake, en el condado de Cass.